Фёдоровка — деревня в Добринском районе Липецкой области России.

География 
Расположена на северо-западе Добринского сельсовета. У западной границы поселения протекает река Пловутка.

Состоит из одной улицы Широкая.

История 

Деревня возникла в 1770-е годы. На карте Генерального межевания Усманского уезда указана как хутор Григоровка, под тем же названием указана на карте Менде.
Хутор был владельческий. Во второй половине XIX века владельцами были Бланки.

В XX веке закрепилось название Фёдоровка.

Неофициальное народное название Бугорки.

Население 
В 1914 году в деревне проживало 302 жителя.

В 2010 — 144 жителя.

.

Примечания 

Населённые пункты Добринского района